Чемпионат Польши по футболу 1930 — 4-й сезон Чемпионата Польши по футболу. Победительницей сезона стала Краковская Краковия оперидив на одно очко другую Краковскую команду.

Информация 
 Чемпион Польши: ФК Краковия (Краков)
 Вице-чемпион: ФК Легия (Варшава) 
 Вылет: ФК ЛТСВ.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

1930
Польша
Спорт в Польше в 1930 году